Glendale kan henvise til mange steder:

Steder 
 Australien
 Glendale, New South Wales

Canada
 Glendale, Alberta, en landsby
 Glendale, Calgary, Alberta, et kvarter
 Glendale, Nova Scotia
 Glendale Secondary School, en highschool i Hamilton, Ontario

England
 Glendale, Northumberland

New Zealand
 Glendale, New Zealand, en forstad til Wainuiomata, Lower Hutt

Skotland
 Glendale, Skye, Isle of Skye, den originale sted for navnet

 USA
 Glendale, Arizona, largest city with this name
 Glendale, Californien, en by i Los Angeles County
 Glendale, Humboldt County, Californien
 Glendale, Colorado, i Arapahoe County
 Glendale, Boulder County, Colorado
 Glendale, Idaho
 Glendale Heights, Illinois
 Glendale, Illinois
 Glendale, Daviess County, Indiana
 Glendale, Indianapolis, Indiana
 Glendale, Kansas
 Glendale, Kentucky
 Glendale, Missouri
 Glendale, Nevada
 Glendale, New Hampshire
 Glendale, Camden County, New Jersey
 Glendale, Mercer County, New Jersey
 Glendale, Queens, New York
 Glendale Township, Logan County, North Dakota
 Glendale, Ohio
 Glendale, Oklahoma
 Glendale, Oregon
 Glendale, Rhode Island
 Glendale, Utah, en by i Kane County
 Glendale, Salt Lake City, Utah, et kvarer
 Glendale, Washington
 Glendale, Wisconsin, en by i Milwaukee County
 Glendale, Monroe County, Wisconsin, en by
 Glendale (community), Monroe County, Wisconsin, et kommunefri område
 Glendale University College of Law i Glendale, Californien
 Glendale University, et uakkreditere online skole (som ikke noget ved Glendale University College of Law at gøre)

Se også 
 Glendale High School (flertydig)
 Glen Dale (flertydig)
 Glenndale (flertydig)
 Glenn Dale (flertydig)